America’s Most Wanted steht für:
 America’s Most Wanted (Fernsehshow), eine US-amerikanische Fernsehsendung
 America’s Most Wanted (Film) (1997), ein US-amerikanischer Thriller von David Hogan
 America’s Most Wanted (Wrestling), ein Tag-Team im US-amerikanischen Wrestling